Дерябкинское сельское поселение — муниципальное образование Аннинского района Воронежской области России.

Административный центр — село Дерябкино.

Административное деление 
Состав поселения:
 село Дерябкино.

Население

Примечания 

Муниципальные образования Аннинского района
Сельские поселения Воронежской области